Die Hurrikansaison 2009 wird in verschiedene geographische Regionen unterteilt:
Atlantische Hurrikansaison 2009
Pazifische Hurrikansaison 2009
Pazifische Taifunsaison 2009